G9 steht für:
 einen Sockeltyp für Halogenlampen, siehe Lampensockel
 eine Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung
 die Dauer der Schulzeit bei Abitur nach Klasse 13 (9 Jahre Gymnasium)
 Canon PowerShot G9, eine digitale Kompakt-Kamera
 Panasonic Lumix DC-G9, ein digitales Kameragehäuse für das Micro-Four-Thirds-System
 Air Arabia (IATA-Code), Fluggesellschaft aus den VAR

Abkürzung